Шахи Хорезму (), Ануштегініди — мусульманська тюркська династія мамлюкського походження в Хорезмі, Трансоксанії, сьогоднішньому Пакистані та Ірані (1077—1231).

Історія 
Династія заснована Ануш-Тегіном (1077—1097), колишнім турецьким рабом, якого сельджуцький султан Мелик Шах I назначив правителем міста Хорезм (сьогодні Кенеургенч) в Туркменістані. Після поразки у боротьбі проти каракитаїв у 1141, потрапили до них у часткову залежність.

Звільнив Хорезм від васальної залежності від каракитаїв шах Текеш ібн іль-Арслан. У 70-80-х роках 12 сторіччя Текеш здійснив кілька походів на Мавераннахр. Згодом він захопив Нішапур (1187), Рей (1192), Мерв (1193). У 1194 році розбив війська султана західних Сельджукідів Тогрула II, у 1196 — аббасидського халіфа Насира, перетворивши Хорезм на наймогутнішу державу Середньої Азії і Ірану.

За правління сина Текеша Мухаммеда II Ала ад-Діна (1200-20) держава Хорезмшахів досягла найвищого піднесення. Її межі простиралися від північних берегів Каспію до Перської затоки і від Кавказу до Гіндукушу. 1207 року було придушено повстання бухарських ремісників під керівництвом Санджара-Маліка, а в 1212 — повстання в Самарканді. У 1210 — остаточно розгромлені війська каракитаїв.

Проте у 1219—1220 Ала ад-Дін зазнав нищівної поразки від монголів Чингісхана, і його держава розпалася. Власне Хорезм увійшов до складу улусу Джучі, а потім до Золотої Орди.

Генеалогія Ануштегінідів

Примітки

Джерела 
 

Середня Азія
Хорезм

Правителі Ірану
Держави і території, засновані 1077
Зникли 1231